Die Abkürzungen M62, M 62 bzw. M-62 bezeichnen:
 Messier 62, Kugelsternhaufen
 M-62 (Michigan), „Michigan Highway“ im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan
 M62 motorway, britische Autobahn
 Maybach 62, Automodell von Maybach, siehe Maybach 57 und 62
 LTS M62, sowjetischer Diesellokomotivtyp
 MÁV-Baureihe M62, ungarische Variante der LTS M62
 BMW M62, V8-Motor des PKW-Herstellers BMW
 Schwezow M-62, luftgekühlter Sternmotor, siehe Schwezow ASch-62
 M62 Sonstige Muskelkrankheiten, medizinische Klassifizierung im Klassifizierungssystem nach International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 Füsiliergewehr M62, preußisches Vorderladergewehr
 M 62, finnischer Nachbau des Sturmgewehrs AK-47, siehe Valmet RK 62
 Irem M-62, Spielautomatensystem von Irem

M62